Mełnica – wieś w Bułgarii
 Mełnica – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Czaszka